Marko Šturm, slovenski hokejist, * 3. november 1966, Jesenice.

Šturm je bil dolgoletni član HK Acroni Jesenice, kjer je leta 1989 začel svojo profesionalno kariero. Po letu 1991 je igral predvsem v Alpski ligi, kasneje pa tudi v 2. avstrijski ligi, kjer je bil strelsko zelo aktiven. Po letu 2004, se je pridružil HK MK Bled, kjer je v sezoni 07/08, s svojimi bogatimi izkušnjami, veliko pripomogel k uvrstitvi v končnico članskega državnega prvenstva.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC SV Spittal
| Kärntner Elite Liga (AUT)
| 01/02
|
| 11
| 13
| 10
| 23
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC SV Spittal
| Kärntner Elite Liga (AUT)
| 02/03
|
| 14
| 18
| 22
| 40
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC SV Spittal
| Kärntner Elite Liga (AUT)
| 03/04
|
| 13
| 8
| 16
| 24
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Velden Pirates
| Kärntner Elite Liga (AUT)
| 04/05
|
| 15
| 6
| 22
| 28
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 26
| 5
| 13
| 18
|
| 12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | 133
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski napadalci
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK MK Bled